L'edizione 1974-75 della I liga vide la vittoria finale del Ruch Chorzów.

Capocannoniere del torneo fu Grzegorz Lato (Stal Mielec), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ruch Chorzów Campione di Polonia 1974-75.
 Ruch Chorzów ammesso alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
 Stal Mielec e Śląsk Wrocław ammesse alla Coppa UEFA 1975-1976.
 Gwardia Warszawa e Arka Gdynia retrocesse in II liga polska.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Campionato polacco di calcio